

Geografia 

 Ghiacciaio Cornwall – ghiacciaio della Terra di Coats

 Cornwall – località dell'Isola del Principe Edoardo
 Cornwall – città dell'Ontario
 Isola Cornwall – isola disabitata del territorio di Nunavut, dell'arcipelago artico canadese
 Isola Cornwall – isola dell'Ontario

 Cornwall – contea

 Cornwall – endonimo inglese per la Cornovaglia

 Cornwall – comunità non incorporata della Contea di Contra Costa, California
 Cornwall – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Cornwall – città della Contea di Orange, New York
 Cornwall – borough della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Cornwall – città della Contea di Addison, Vermont

Navi 
 HMS Cornwall (1902) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth della Royal Navy
 HMS Cornwall (56) – incrociatore pesante della Classe County della Royal Navy
 HMS Cornwall (F99) – fregata della Classe Type 22 della Royal Navy

Altri progetti